Étienne Bouisson est un homme politique français né le  à Mauguio (Hérault) et décédé le  à Montpellier (Hérault).

Professeur agrégé de médecine en 1836, il est professeur à Strasbourg, puis à Montpellier en 1840. Membre de l'académie de chirurgie, membre associé de l'académie de médecine, doyen de la faculté de Montpellier en 1868, il est conseiller municipal de Montpellier et député de l'Hérault de 1871 à 1876, siégeant au centre droit.

Sources
 
 « Biographie d'Étienne-Frédéric Bouisson », publié par Georges Androutsos le , sur le site AFU (Association Française d'Urologie) (Consulté le )

Naissance en juin 1813
Naissance dans l'Hérault
Décès en juin 1884
Décès à Montpellier
Député de l'Hérault (Troisième République)
Député à l'Assemblée nationale (1871)